Lorthån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lorthån (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lorthån (Särna socken, Dalarna, 683951-132830), sjö i Älvdalens kommun, 
Lorthån (Särna socken, Dalarna, 684008-132946), sjö i Älvdalens kommun,  (2 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn